Sinking Island () — компьютерная игра в жанре квеста, созданная по сюжету Бенуа Сокаля компанией White Birds Productions в 2007 году.

Сюжет 
Респектабельный отель, расположенный на прекрасном коралловом острове. Здесь проводят время богатые и очень богатые люди. Кажется, что сама природа оберегает это место от всякого рода происшествий. Но все меняется в один момент. Хозяин отеля обнаружен мертвым, а остров внезапно начинает уходить под воду. У игрока есть всего 72 часа, чтобы расследовать загадочное убийство и успеть спасти свою жизнь. Время работает против игрока. Стоит замешкаться — и часть острова уйдет под воду, вместе со всеми уликами.

Игровой процесс 
Есть два варианта прохождения игры: с ограничением по времени, либо без него. При прохождении с ограничением, игроку дается ограниченное время на раскрытие одной из загадок дела. Если вы не успеете в срок - ваш начальник Ривз отстранит вас от дела и придется проходить какой-либо период игры заново. Так же в таком режиме игры сюжет будет разворачиваться независимо от нашего присутствия в том или ином месте острова. При этом персонажи могут стать недоступными в определенное время, а улики, которые не обнаружили вовремя, могут быть смыты в море.

Персонажи 

 Джек Норм — протагонист данной игры. Американский детектив, которому поручено расследовать дело о необычной смерти хозяина отеля, миллионера — Уолтера Джонса.
 Джонс Уолтер — хозяин огромной башни-отеля на коралловом острове Сагора. Его находят мертвым на Черепашьей Террасе, в связи с чем его личный адвокат Губерт де Нолент вызывает детектива, для расследования убийства.
 Губерт де Нолент — личный адвокат Уолтера Джонса.
 Билли Джонс — внук Уолтера Джонса, брат Сони Абруцци (Джонс) и муж Клары Джонс.
 Мартин Абруцци — муж Сони Абруцци (Джонс).
 Соня Абруцци (Джонс) — внучка Уолтера Джонса, сестра Билли Джонса и Марко Джонса, жена Мартина Абруцци.
 Колио Джумху — туземец, отец Баины Джумху.
 Кристина Бромски - подруга Марко Джонса.
 Клара Джонс — жена Билли Джонса.
 Лоренцо Баттальери — архитектор и строитель башни Уолтера Джонса.
 Баина Джумху — туземка, немая дочь Колио Джумху.
 Марко Джонс — внук Уолтера Джонса, брат Сони Абруцци (Джонс) и Билли Джонса, приятель Кристины Бромски.
Ривз — начальник Джека Норма.

Ссылки 
 Страница игры Sinking Island на сайте «Нового диска» 
 Трейлер квеста Sinking Island

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Nintendo DS
Игры для Windows
Квесты
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные White Birds Productions